COM (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
COM (tijdschrift), een voormalig Japans mangatijdschrift, dat heeft bestaan van 1967 tot 1972
Comoren (ISO-landcode: COM)
Component Object Model, een software-architectuur ontwikkeld door Microsoft
.com, een generiek topleveldomein op het internet
COM (van Common, gemeenschappelijk), het moedercontact van een wisselschakelaar